Pupă se poate referi la:

  Pupa, partea de dinapoi a unui vas, nave sau ambarcațiuni (nu este pupă). 
  Pupă (biologie), faza finală a metamorfozei prin care trece o insectă de la eclozarea din ou până la atingerea stadiului de adult.  Celelalte două stadii sunt larvă și nimfă (biologie).